En matemáticas, el término generador puede tener diferentes significados:
 
Conjunto generador de un grupo.
Generador de un ideal
Sistema generador.
Generador de números aleatorios.
Generador infinitesimal.